Марлон Антонио Фернандес Хименес (; родился 16 января 1986 года в Сан-Кристобаль) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Тачира» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Фернандес — воспитанник клуба «Депортиво Тачира». В 2004 году он дебютировал в венесуэльской Примере. За время выступлений за клуб Марлон дважды стал чемпионом Венесуэлы. Летом 2010 года Фернандес перешёл в «Депортиво Лара». 8 августа в матче против «Сулии» он дебютировал за новую команду. 24 сентября в поединке против «Саморы» Марлон забил свой первый гол за «Депортиво Лара».

В начале 2012 года Фернандес на правах аренды перешёл в болгарский «Черно море». В матче против «Левски» он дебютировал в чемпионате Болгарии. В поединке против «Минёра» Марлон забил свой первый гол за «Черно море».

В начале 2013 года Фернандес вернулся в «Депортиво Лара». В матчах Кубка Либертадорес против аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» и парагвайской «Олимпии» он забил по голу. Летом 2013 года Фернандес был отдан в аренду в чилийский «Депортес Антофагаста». 28 июля в матче против «Унион Эспаньола» он дебютировал в чилийской Примере. 3 ноября в поединке против «Уачипато» Марлон забил свой первый гол за «Депортес Антофагаста».

В начале 2015 года Фернандес на правах аренды присоединился к колумбийскому «Депортиво Пасто». 16 февраля в матче против «Онсе Кальдас» он дебютировал в Кубке Мустанга. 23 февраля в поединке против «Атлетико Насьональ» Марлон забил свой первый гол за «Депортиво Пасто». В начале 2016 года Фернандес подписал контракт с «Карабобо». 31 января в матче против «Петаре» он дебютировал за новую команду. 13 февраля в поединке против «Депортиво Ансоатеги» Марлон забил свой первый гол за «Карабобо».

Международная карьера 
13 мая 2009 года товарищеском матче против сборной Коста-Рики Фернандес дебютировал за сборную Венесуэлы.

Достижения 
  Чемпион Венесуэлы (3): 2007/08, 2010/11, 2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Карабобо»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Депортиво Лара»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Атлетико Венесуэла»